Армстед, Армстид () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1993) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» (2020).
  (род. 1990) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (2012).
  (1828—1905) — британский скульптор и иллюстратор, чьи работы входят в частности в собрания галереи «Тэйт» и музея «Метрополитен»; член Королевской академии (с 1879).
  (род. 1979) — игрок в канадский футбол, финалист Кубка Грея в составе клуба «Саскачеван Рафрайдерс» (2009).
  (род. 1970) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (2001).
  (род. 1944) — американская певица в жанре соул, автор ряда песен дуэта «Эшфорд и Симпсон».
  (1942—2004) — американская певица, член дуэта The Weather Girls.
 Армстед, Малкольм (род. 1989) — американский баскетболист.
  (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Армстед, Рэй (род. 1960) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион (1984) и обладатель Кубка мира (1985) в эстафете 4×400 м.
  (род. 1991) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Орлеан Сэйнтс».
  (род. 1965) — американский юрист и политик, председатель Палаты делегатов (2015—2018) и Верховного апелляционного суда (с 2020) штата Западная Виргиния.
  (род. 1952) — игрок в американский и канадский футбол.

См. также